

Акшокинський сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область
 Акшокинський сільський округ — адміністративна одиниця, Шетський район, Карагандинська область